Gerechtigkeit steht für:

 Gerechtigkeit, menschliche Tugend
 Gerechtigkeit (1920), Film von Štefan Lux (1920)

Siehe auch:
 Gerechtigkeitsbrunnen (Begriffsklärung)
 Die Gerechtigkeit (Begriffsklärung)